Miejscowości w USA:
 Canova – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Canova – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
Gminy w USA:
 Canova (ang. Canova Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner